Задельское — название населённых пунктов на Украине:

 Задельское — село в Воловецком районе Закарпатской области.
 Задельское — село в Сколевском районе Львовской области.